Muziek
 Jolene (album), een studioalbum van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton
 Jolene (single), een single van dit album
 Jolene (Cake), een single van de Amerikaanse band Cake

Personen
 Joleen Hakker, een Nederlandse wielrenner en triatleet
 Jolene Watanabe, een Amerikaanse tennisser
 Jolene Purdy, een Amerikaans actrice
 Jolene Blalock, een Amerikaans actrice en fotomodel

Andere betekenissen
 Joleen, een vrouwelijke voornaam
 Jolene (film), een film van Dan Ireland met Jessica Chastain uit 2008